Скелетон — вид спорта из программы Зимних Олимпийских игр. 

Впервые был представлен в 1928 году на Олимпийских играх в Санкт-Морице. В двух последующих Олимпиадах в 1932 и 1936 годах соревнования по скелетону не проводились. В 1948 году снова в Санкт-Морице скелетон вернулся на «белую» Олимпиаду, так как в то время именно там имелась единственная трасса для скелетона. После этого скелетон не был представлен на Олимпиадах до 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда скелетон вернулся в программу, после чего присутствовал во всех последующих играх. В том же 2002 году были включены в программу соревнования по скелетону среди женщин.

Соревнования

Общий медальный зачёт 
После Игр 2022 года

Страны 
<div style="overflow:auto">

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по скелетону

Ссылки 
 Статистика на сайте Sports-reference.com 

Скелетон на Олимпийских играх
Виды спорта на зимних Олимпийских играх